Scannesi – abitanti di Cascina Scanna
Scannesi – abitanti di Scanno